Kikuma (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Chiba: Kikuma (Chiba) (heute: Ichihara)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Kikuma (Han)